«Hey Mama» — песня французского исполнителя, диджея и продюсера Дэвида Гетты, вышедшая 16 марта 2015 года. Запись сделана при участии Ники Минаж, Биби Рексы и голландского продюсера Афроджек. Четвёртый сингл с шестого альбома Дэвида Гетты Listen.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Idolator, «Popology Now», Billboard, Associated Press, Newsday, The Guardian, а также критические отзывы от феминистских изданий за лирику и сексизм.

Официальное музыкальное видео «Hey Mama» было снято американским музыкантом и клипмейкером Ханной Люкс-Дэвис и вышло 19 мая 2015 года.

Участники записи 
 Ники Минаж — вокал
 Биби Рекса — вокал

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Награды и номинации 
«Hey Mama» получила три номинации на различные музыкальные премии, в том числе на премию Teen Choice Award в категории Best Collaboration на церемонии 2015 Teen Choice Awards, номинацию Song of Summer на церемонии 2015 MTV Video Music Awards и Best Collaboration на церемонии 2015 MTV Europe Music Awards.

Примечания

Ссылки 
  (более 700 млн просмотров)

Песни 2016 года
Песни Давида Гетта
Синглы Parlophone
Песни, написанные Эстер Дин
Песни Биби Рексы
Песни, написанные Ники Минаж
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Трэп-песни